Изменчивость — это изменчивость системы со временем. В любой системе происходят изменения, которые надо учитывать .
 «Изменчивость» — разнообразие признаков среди представителей данного вида
 «Наследственная изменчивость» — возникновение разных типов мутаций и их комбинаций, которые передаются по наследству и впоследствии проявляются у потомства .
 «Комбинативная изменчивость» — появление новых сочетаний признаков при скрещивании.
 «Модификационная изменчивость» — способность организмов с одинаковым генотипом развиваться по-разному в разных условиях окружающей среды.

См. также 
 Волатильность
 Интенсивность